Ива́н Королёв:
 Королёв, Иван Андреевич (1910—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Королёв, Иван Георгиевич (1921—1981) — Герой Советского Союза.
 Королёв, Иван Кириллович (1804—1879) — московский купец, Почётный гражданин Москвы, кавалер, благотворитель.
 Королёв, Иван Михайлович (1913—1989) — председатель исполкома Волгоградского городского Совета народных депутатов.
 Королёв, Иван Николаевич (1902—1957) — член Военного Совета 47-й армии, генерал-майор.
 Королёв, Иван Сергеевич (род. 1942) — российский экономист.
 Королёв, Иван Фёдорович (1896—1946) — генерал-полковник.